Medal of Honor: Allied Assault Spearhead () — компьютерная игра жанра трёхмерный шутер от первого лица, разработанная американской компанией EA Los Angeles и изданная компанией EA.

Игра повествует о событиях Второй мировой войны.

Сюжет 
Главный герой игры — сержант армии США Джек Барнс, состоящий на службе в 506-ом полку 101-й парашютной дивизии.

Игра начинается на территории Нормандии 6 июня 1944 года. Также игрок воссоединяется в Нормандии с SASовцами. Вместе они зачищают городок на побережье Юта, взрывают ж/д мост и ликвидируют полковника СС. После игрок переброшен в Арденнский лес, где сопровождает колонну снабжения и уничтожает пушки. В самом конце главный герой вместе с бойцами Советской Армии принимает участие в битве за Берлин.

Игровой процесс 
Medal of Honor: Allied Assault Spearhead — стандартный шутер от первого лица. Игрок движется по так называемым «коридорным уровням» и уничтожает встречающихся на пути врагов. Миссии предусматривают спасение пленников и проведение диверсий.

Нормандия (Операция «Оверлорд») 
   Добро пожаловать во Францию
6 июня 1944 года, пляж «Юта», Нормандия
Миссия начинается в самолёте. Затем главный герой прыгает с парашютом и приземляется на ферме в одиночестве. Игрок вынужден прорываться через толпы немцев к мельнице, где нужно встретиться с британскими десантниками. В конце миссии с помощью зенитки игрок должен уничтожить танк противника.

   Заряжено и наведено
Продолжение предыдущей миссии
В группе 4 человека вместе с главным героем. Приняв по рации приказ командования, группа зачищает небольшой посёлок, где игрок должен уничтожить 88-мм зенитку. Затем, уничтожив небольшой отряд немцев, группа подходит к ж./д. насыпи, и рядовой Галловей взрывает решётку, перекрывающую путь в тоннель. Далее группа зачищает несколько фермерских дворов (при этом погибает рядовой Галловей), и рядовой Уилсон отправляется на разведку, а игрок при поддержке капитана должен уничтожить ещё одну 88-мм зенитку. В конце возвращается рядовой Уилсон и ведёт группу к лодке.

   Охота начинается
Продолжение предыдущей миссии
Миссия начинается в лодке посреди реки. В группе 3 человека вместе с главным героем. Высадившись на берег, группа защищает побережье и особняк. За особняком в сарае скрывается полковник СС Хильдебрандт, которого необходимо уничтожить, однако он успевает скрыться на мотоцикле. Преследуя полковника, группа выходит к особняку, кишашему немецкими солдатами, где и скрывается полковник. Игрок должен в одиночку зачистить особняк и ликвидировать полковника. Затем группа продолжает двигаться к ж./д. мосту, однако из ближайшего двора выезжает танк «Тигр», который серьёзно препятствует дальнейшему продвижению. При столкновении с танком погибает рядовой Уилсон. Игроку предстоит уничтожить танк с помощью 88-мм зенитки, в то время как капитан, выманивает танк на линию огня. Далее необходимо уничтожить зенитку, используя последнюю взрывчатку. После уничтожения зенитки над городом пролетает американский самолёт, который сбрасывает с парашютом партию взрывчатки, причём прямо «на голову» немцам. Игроку при поддержке капитана предстоит забрать взрывчатку и прорываться к ж./д. мосту через город, наводнённый немецкими солдатами. Попутно придётся взорвать пункт связи, дабы расчистить проход в городском лабиринте (а заодно и лишить противника связи). Зачистив ж./д. станцию, игрок под прикрытием капитана должен идти на мост, чтобы заложить заряды взрывчатки на опоры. При этом придётся столкнуться с немногочисленной охраной непосредственно на мосту. После того, как игрок покинет мост, показывается видеоролик, как поезд, заезжая на мост, падает в реку.

Бастонь (Арденнский лес) 
  Бастонь
24 декабря 1944 года, Арденнский лес, Бельгия
Вы должны уничтожить артиллерию. После проникнуть на базу немцев и захватить её.

  На броневике
24 декабря 1944 года, Арденнский лес, Бельгия
Вы сидите в броневике за противотанковым ружьём. Цель — сопроводить колонну грузовиков.

  Канун рождества
24 декабря 1944 года, Арденнский лес, Бельгия
Началась бомбёжка. Ранен капитан Мерфи. Вы должны под бомбёжкой привести к нему медика. После чего вы обороняете фланги от натиска врага.

  Рождественское утро
25 декабря 1944 года, Арденнский лес, Бельгия
Под пулемётным огнём вы прорываетесь в бой. С капитаном Мерфи зачищаете церковь и отель. После чего с зенитки уничтожаете самолёт.

Берлин (Дорога на Берлин) 
   Сердце Третьего Рейха
28 апреля 1945 года, Берлин, Германия
Вместе с советскими солдатами вы захватываете мост и входите в Берлин. Уничтожив танк и вражеских снайперов вы прорываетесь к группе.

   Танк в городе
28 апреля 1945 года, Берлин, Германия
Вы — водитель советского танка Т-34-76. Ваша цель — пробиться к южному мосту, защитить его, проехать к Рейхстагу.

Для рукопашной атаки (нажатие клавиши альтернативной атаки) можно использовать любое стрелковое нестационарное вооружение, кроме снайперских винтовок (при нажатии клавиши альтернативной атаки включается использование оптического прицела), ручных гранат (происходит ближний бросок) и гранатомётов. В одиночной игре имеется несколько типов взрывчатки, тогда как в сетевой игре взрывчатка в виде динамитных шашек может быть использована только в режиме «поиск и уничтожение». В отдельных миссиях одиночной игры протагонисту доступно вождение и управление оружием советского танка Т-34, немецким зенитным орудием Flak 88 и счетверённой зенитной пушкой Flakvierling 38.

Отзывы в прессе 

Игра заняла второе место в номинации «Лучший 3D Action» (2002) журнала «Игромания».

Примечания

Ссылки 
 Allied Assault в журнале Лучшие Компьютерные Игры
 Allied Assault в журнале Игромания

Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Компьютерные игры 2002 года
Сценарии и сюжеты Стивена Спилберга
Тетралогии
Шутеры от первого лица о Второй мировой войне
Компьютерные игры о Второй мировой войне